Аднан Ћатић, њемачки боксер познат као Феликс Штурм
 Аднан Ћатић (алпиниста), босанскохерцеговачки алпиниста